Den hvide slavehandel hentyder til flere forskellige danske stumfilm:

 Den hvide slavehandel (Fotorama), stumfilm fra 1910 af Alfred Cohn fra Fotorama
 Den hvide slavehandel (Nordisk Film), stumfilm fra 1910 af August Blom fra Nordisk Film
 Den hvide slavehandels sidste offer, stumfilm fra 1911 af August Blom